Barry Sheene MBE (ur. 11 września 1950, zm. 10 marca 2003) – brytyjski kierowca motocyklowy. Dwukrotny mistrz świata najwyższej kategorii MotoGP w latach 1976-1977.

Kariera

Początki 
Sheene karierę w mistrzostwach świata rozpoczął od startów w dwóch kategoriach naraz - najniższej możliwej 50 cm³ w zespole Kreidler i 125 cm³ w Suzuki. W niższej klasie wygrał zaledwie jeden wyścig i zakończył sezon na 7. miejscu, natomiast w wyższej poważnie walczył o tytuł (zwyciężył w trzech rundach), ostatecznie zdobywając wicemistrzostwo.

500 cm³ 
Po dwóch latach przerwy powrócił do MŚ, jednak tym razem od razu przeszedł do najwyższej kategorii, gdzie również dosiadał motocykl Suzuki. Po dwóch poprawnych sezonach, ukończonych na 6. pozycji (wygrał 2 wyścigi), wreszcie potwierdził swój talent, dwukrotnie z rzędu zdobywając mistrzowski tytuł. Zwyciężył wówczas w dziewięciu wyścigach. Ta sztuka nie powiodła się po raz trzeci i Barry ostatecznie utracił koronę na rzecz Kenny Robertsa. W 1980 roku po ponownej porażce w mistrzostwach (3. miejsce) postanowił przejść do zespołu Yamaha. Tam również nie wiodło mu się najlepiej (4. i 5. pozycja z dorobkiem zaledwie jednego zwycięstwa) i Brytyjczyk ponownie wrócił do Suzuki. Jak się okazało był to jego ostatni rok w pięćsetkach, zakończony na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej. 

Za swoje osiągnięcia w sporcie motorowym został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.

Wyniki w MMŚ

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na motogp.com
 Profil zawodnika na iomtt.com

Brytyjscy kierowcy MotoGP
Odznaczeni Orderem Imperium Brytyjskiego
Urodzeni w 1950
Zmarli w 2003